Berliner Erklärung ist der Name verschiedener Erklärungen:

 Berliner Erklärung (50 Jahre Römische Verträge), zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge 2007
 Berliner Erklärung (Alliierte), die „Berliner Deklaration“ der vier Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte vom 5. Juni 1945
 Berliner Erklärung (Antisemitismus), Beschluss der OSZE-Antisemitismus-Konferenz vom 29. April 2004
 Berliner Erklärung (Frauen) eines überparteilichen Bündnisses von Frauen aus dem Deutschen Bundestag, das sich für mindestens 30 % Frauen in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen einsetzt
 Berliner Erklärung (Homophobie), eine von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 2013 initiierte Erklärung gegen Homophobie und für eine aktive Förderung von Vielfalt, Respekt und Akzeptanz im Sport
 Berliner Erklärung (Religion), theologische Erklärung von 1909
 Erste und zweite Berliner Erklärung der Stiftung Familienunternehmen und unterstützender Unternehmen von 2011 bzw. 2012 gegen die Schuldenpolitik der deutschen Bundesregierung und den Europäischen Rettungsschirm
 Berliner Erklärung der Zivilgesellschaft zu der Haushaltskrise in der Eurozone vom 27. Juni 2011, siehe Europäische Bewegung Deutschland
 Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen von 2003 zu Open Access